

Топоніми 
 Кавасакі (Канаґава) — місто в Японії, в префектурі Канаґава.
 Кавасакі (Міяґі) — місто в Японії, в префектурі Міяґі.
 Кавасакі (Фукуока) — місто в Японії, в префектурі Фукуока.
 Район Кавасакі — район міста Кавасакі префектури Канаґава.

Персоналії 
Кавасакі — японське прізвище.
 Одрі Кавасакі — американська художниця.

Інше 
 Синдром Кавасакі — медичний термін, клінічний синдром невідомої етіології.
 Kawasaki Heavy Industries